Keizer Hui van Jin of Jin Huidi (290-307)
Hui (volk), een volk in China
Hui (arrondissement), een arrondissement in Longnan
Hui (taal), een Chinese taal
Hui (achternaam), een Chinese achternaam
Hui, de HK-romanisatie van Xǔ 许, een Chinese achternaam
HU-1, of Huey, een helikopter
Hui (zuivel), wei die bij het kaasmaken overblijft